Тата Хачатрян ( 2 серпня 1994 року, Санкт-Петербург, Росія) — російська акторка.

Біографія 
Тата Хачатрян народилася 2 серпня 1994 року у Санкт-Петербурзі. У 2017 році закінчила Російський інститут театрального мистецтва. Тата працює в театрі, а також бере участь у телевізійних проектах.

Телебачення 
 Тінь за спиною (2019)
 Зрадник (2012)

Посилання 
 Тата Хачатрян. Шаганэ 
 Визитка Тата Хачатрян 

Російські акторки
Телеакторки
Акторки XXI століття
Акторки